Separations — третій альбом гурту «Pulp», що вийшов у 1992 році на лейблі «Fire».

Список пісень 
 Love Is Blind
 Don’t You Want Me Anymore?
 She’s Dead
 Separations
 Down by the River
 Countdown
 My Legendary Girlfriend
 Death II
 This House Is Condemned

Альбоми Pulp
Англомовні музичні альбоми